Jacob Berthout is de zoon van Hendrik I Berthout en Beatrix of Beatrijs van Grave, hij huwde met Agnes van Robbroeck en kreeg één zoon: Hendrik 'Bebbeken' Berthout. Jacob Berthout is de kleinzoon van Wouter III Berthout. 

Huis Berthout